Marjánka může být:

domácké jméno pro Marii nebo Marianu

geografické názvy
Marjánka (Petřvald) – místní část obce Petřvald
 Hostinec Na Marjánce – bývalý výletní hostinec v Praze 6-Břevnově, podle něhož jsou pojmenovány:
Poliklinika pod Marjánkou nebo Poliklinika Marjánka – zdravotnické zařízení v Praze 6-Břevnově
Tramvajová zastávka Marjánka – tramvajová zastávka v Praze 6-Břevnově (v roce 2022 byla osazena nová zastávka ve směru do centra, která byla doplněna neznámým vtipálkem symbolem pro marihuanu)
Základní škola Marjánka – základní škola v Praze 6-Břevnově
Marjánka (Stříbrná Skalice) – osada v obci Stříbrná Skalice

v kultuře
Paní Marjánka, matka pluku – divadelní hra Josefa Kajetána Tyla
Šípková Marjánka – píseň z repertoáru písničkáře Pepy Nose

jiný význam
lidové označení pro majoránku
slangové označení pro marihuanu
Marjánko, Marjánko – česká lidová píseň
Lesní klub Marjánka – lesní klub v Brně

Na Marjánce
 stejnojmenná česká lidová píseň
 místní část a ulice v obci Zvánovice
 místní názvy hotelů a restaurací (Beroun, Praha, Příbram, Písek, Stříbrná Skalice)

Podobné názvy 
 Marian, Marián – mužské jméno nebo příjmení
 Mariáni – Kongregace kněží mariánů
 Mariánka – rozhledna
 Mariánky – více významů

Externí odkazy